Der Lille-Halbmarathon () ist ein Volks- und Straßenlauf, der seit 1986 in Lille stattfindet und von der Association de Promotion des Événements Lillois organisiert wird. Bis 1995 bestand die Veranstaltung aus einem Marathon und einem Halbmarathon, danach verzichtete man auf die Volldistanz. 1997 wurde ein 10-km-Lauf ins Programm genommen.

Der Start ist auf dem Boulevard de la Liberté, das Ziel vor dem Rathaus auf der Rue de Paris.

Statistik 

 Männer: 59:05 min, Ezekiel Kiptoo Chebii (KEN), 2012
 Frauen: 1:06:57 h, Zenebu Fikadu (ETH), 2022

Siegerlisten 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Halbmarathon

Marathon

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Frankreich
Sportveranstaltung in Lille